Троэзмис () — город времён Римской империи, расположенный в провинции Нижняя Мёзия, а после административной реформы императора Диоклетиана отнесённый к провинции Малая Скифия, которая является частью диоцеза Фракия.

Город был расположен на холмах Добруджи, между Чёрным морем и дельтой Дуная, неподалёку от Трофея Траяна в Адамклисси. Рядом с развалинами Троэзмиса находится румынский город городу сегодняшнее Туркойя.

Город возник как укрепленная крепость гето-фракийцев и упоминается в качестве участника в конфликте между Лисимахом и Дромихетом.

В 106 году император Траян перенёс в Троэзмис лагерь V Македонского легиона, который защищал границу на Дунае, что способствовало романизации региона. Около легионной крепости развилось поселение, канаба (), у которого было собственное муниципальное устройство (городской совет и магистраты).

После передислоцирования V Македонского легиона в дакийской город Потаисса (167—170), Троэзмис приобрел статус муниципия и там появились жрецы провинциальных культов ().

При Диоклетиане туда был переведен II Геркулесов легион и Троэзмис приобрёл новое название — Гераклия. В результате археологических раскопок в городе была обнаружена обширная сеть водопроводов и несколько погребальных надписей.

Литература 

 Jan Burian: Troesmis. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 12/1, Metzler, Stuttgart 2002, ISBN 3-476-01482-7.
 Emilia Dorutiu-Boila: Troesmis, Dobrudja, Romania. In: Princeton encyclopedia of classical site. Princeton University Press, Princeton, N.J. 1976 (online).
 Emilia Dorutiu-Boila: Capidava-Troesmis-Noviodunum. In: Inscriptiile din Scytia Minor. Bd. 5. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania. Bukarest 1980.
 Gabriella Bordenache: Römer in Rumänien. Ausstellungskatalog. Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums Köln und des Historischen Museums Cluj. Köln 1969. S. 82.
 Bogdan Filow: Zur Entstehungszeit des römischen Legionslagers in Troesmis. In: Klio. Nr. 7, Akademie-Verlag, 1907. S. 455—457.
 Jenő Fitz: Troesmis. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 975—976.
 Ernest Oberländer-Târnoveanu: Antike und byzantinische Münzen die in Troesmis gefunden worden sind. (Beschreibung der insgesamt 313 antiken und byzantinischen Münzen aus den Grabungen von 1977) In: Peuce Nr. 8, 1980. S. 248—280.
 Andrei Opait: Einleitende Betrachtungen über die frührömische Keramik von Troesmis. In: Peuce Nr. 8, 1980. S. 328—366.
 Andrei Opait: O nouà inscriptie de la Troesmis. (Une nouvelle inscription de Troesmis). In: Peuce Nr. 6, 1977. S. 181—185.
 Gavrila Simion: Archäologische Ausgrabungen in Troesmis. Die Rettungsgrabung 1977. In: Peuce Nr. 8, 1980. S. 151—288.
 Jakob Weiß: Bauinschrift aus Troesmis. In: Österreichische Jahreshefte 16, 1913. S. 209 ff.
 Entdeckung der Ruinen der Stadt Troesmis. In: Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. Neunte Folge, Bd. 13. Berlin 1862. S. 441.

Древние города